Existuje více nositelů českého příjmení Mertlík, často se vyskytující v Královéhradeckém kraji (167 z celkových 268, dle statistiky příjmení a lokalit Ministerstva vnitra z ledna 2010)

Základní tvar
 Jakub Mertlík  – bývalý rychtář z Mezilečí
 Pavel Mertlík (* 1961) – český ekonom, bývalý ministr financí (syn Rudolfa Mertlíka)
 Rudolf Mertlík (1913–1985) – český filozof, básník, spisovatel a překladatel (otec Pavla Mertlíka)
 Vladimír Mertlík (* 1945) – český herec

Externí odkazy 
 Četnost jmen a příjmení na stránkách ministerstva vnitra